Darren Huckerby (Nottingham, 1976. április 23. –) angol labdarúgó, jelenleg a Norwich City akadémiáján edző.

Pályafutása
Huckerby a negyedosztályú Lincoln Citynél kezdte pályafutását, 2 év után leigazolta a Newcastle United. Többnyire Premier League csapatoknál játszott, a Coventry City, a Leeds United, a Manchester City és a Norwich City színeiben. Szerepelt kölcsönben a Millwallnál illetve a Nottingham Forestnél, visszavonulása előtt pedig az amerikai bajnokságban szereplő San Jose Earthquakes labdarúgója volt.

Statisztika

Sikerei, díjai 

Manchester City
Másodosztály bajnok: 2001–2002

Norwich City
Másodosztály bajnok: 2003–2004

Egyéni
Az év játékosa (Norwich City): 2005, 2007

Fordítás

1976-ban született személyek
Labdarúgócsatárok
Labdarúgó-középpályások
Angol labdarúgók
A Lincoln City labdarúgói
A Newcastle United labdarúgói
A Millwall labdarúgói
A Coventry City labdarúgói
A Leeds United labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A Nottingham Forest labdarúgói
A Norwich City labdarúgói
A San Jose Earthquakes labdarúgói
Élő személyek
Nottinghamiek